Giovanni Lombardo Radice – attore e sceneggiatore italiano, figlio di Lucio
Giuseppe Lombardo Radice – pedagogista e filosofo italiano
Laura Lombardo Radice – insegnante, partigiana, politica e pacifista italiana, figlia di Giuseppe
Lucio Lombardo Radice – matematico, pedagogista e politico italiano, figlio di Giuseppe
Marco Lombardo Radice – psichiatra e scrittore italiano, figlio di Lucio